Даниэлла Джефлеа (), урождённая Доминикович (; родилась 12 января 1987 года в Сиднее, Австралия) — австралийская теннисистка югославского происхождения.
 Победительница 11 турниров ITF (1 — в одиночном разряде).
 Полуфиналистка 1 юниорского турнира Большого шлема в паре (Australian Open-2005).

Общая информация 
Даниэлла — одна из троих детей Анны и Ивана Доминиковичей; её брата зовут Крис, а сестру — Эви. До поры никто в семействе Доминиковичей не занимался теннисом (Иван работал мясником, а Анна — шеф-поваром), но своих детей они попробовали и в этом виде спорта: Крис некоторое время играл на полулюбительском уровне и быстро закончил, а дочери смогли показывать на подобном уровне более конкурентоспособные результаты и вскоре вошли в группу сильнейших теннисисток в стране.

В конце 2011 года Даниэлла вышла замуж за своего тренера Дэвида Джефлеа.

Любимое покрытие австралийки — хард.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Выступление в одиночных турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (2)

Победы (1)

Поражения (1)

Выступления в парном разряде

Финалы турниров ITF в парном разряде (20)

Победы (10)

Поражения (10)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 
 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1987 году
Родившиеся 12 января
Родившиеся в Сиднее
Теннисисты Австралии